Blastofusarioides är ett släkte av svampar. Blastofusarioides ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Blastofusarioides